Il doppio del torneo di tennis Berlin Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Patricio Cornejo e Antonio Muñoz che hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Hans-Jürgen Pohmann 7-5, 6-1.

Teste di serie 
 Wojciech Fibak /  Juan Gisbert Sr. (semifinali)
 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Berlin Open 1976